Юхи́менко — українське прізвище, утворене від імені Юхим — народної форми канонічного Євфимій.
Відомі носії:

 Юхименко Іван Якович (1892—1943) — український актор, режисер, заслужений артист УРСР (1935).
 Юхименко Віталій Дем'янович ( 1952) — український співак, режисер, народний артист України (2008).
 Юхименко Микола Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Юхименко Прокіп Федотович (1870–1931) — український майстер різьблення по дереву, син Федота Юхименка.
 Юхименко Федот Іванович — український майстер різьблення по дереву.

Див. також 
 Єфименко

Українські прізвища
Прізвища на -енко